Dit is een lijst van planetoïden 11401-11500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 27 februari 2023. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (11401) Pierralba || 1999 AF25|| 15 januari 1999 || ODAS
|-
| (11402) - || 1999 BD || 16 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (11403) - || 1999 BW || 16 januari 1999 || T. Kagawa
|-
| (11404) Wittig || 1999 BX4|| 19 januari 1999 || ODAS
|-
| (11405) - || 1999 CV3|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (11406) Ucciocontin || 1999 CY14|| 15 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (11407) Madsubramanian || 1999 CV50|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (11408) Zahradník || 1999 EG3|| 13 maart 1999 || L. Šarounová
|-
| (11409) Horkheimer || 1999 FD9|| 19 maart 1999 || LONEOS
|-
| (11410) - || 1999 FU34|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (11411) - || 1999 HK1|| 16 april 1999 || LINEAR
|-
| (11412) - || 1999 JE19|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11413) Catanach || 1999 JG21|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11414) Allanchu || 1999 JU26|| 10 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11415) - || 1999 JG81|| 14 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11416) - || 1999 JK96|| 12 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11417) Chughtai || 1999 JW117|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11418) Williamwang || 1999 JN118|| 13 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11419) Donjohnson || 1999 KS2|| 16 mei 1999 || Spacewatch
|-
| (11420) Zoeweiss || 1999 KR14|| 18 mei 1999 || LINEAR
|-
| (11421) Cardano || 1999 LW2|| 10 juni 1999 || P. G. Comba
|-
| (11422) Alilienthal || 1999 LD7|| 10 juni 1999 || Spacewatch
|-
| (11423) Cronin || 1999 LT24|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (11424) - || 1999 LZ24|| 9 juni 1999 || LINEAR
|-
| (11425) Wearydunlop || 1999 MF || 18 juni 1999 || J. Broughton
|-
| (11426) Molster || 2527 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11427) Willemkolff || 2611 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11428) Alcinoös || 4139 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11429) Demodokus || 4655 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11430) Lodewijkberg || 9560 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11431) Karelbosscha || 4843 T-1 || 13 mei 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11432) Kerkhoven || 1052 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11433) Gemmafrisius || 3474 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (11434) Lohnert || 1931 TC2|| 10 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (11435) - || 1931 UB || 17 oktober 1931 || K. Reinmuth
|-
| (11436) - || 1969 QR || 22 augustus 1969 || L. Kohoutek
|-
| (11437) Cardalda || 1971 SB || 16 september 1971 || J. Gibson, C. U. Cesco
|-
| (11438) Zeldovich || 1973 QR1|| 29 augustus 1973 || T. M. Smirnova
|-
| (11439) - || 1974 XW || 14 december 1974 || Purple Mountain Observatory
|-
| (11440) Massironi || 1975 SC2|| 30 september 1975 || S. J. Bus
|-
| (11441) Anadiego || 1975 YD || 31 december 1975 || M. R. Cesco
|-
| (11442) Seijin-Sanso || 1976 UN14|| 22 oktober 1976 || H. Kosai, K. Hurukawa
|-
| (11443) Youdale || 1977 CP || 11 februari 1977 || E. Bowell
|-
| (11444) Peshekhonov || 1978 QA2|| 31 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (11445) Fedotov || 1978 SC7|| 26 september 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (11446) Betankur || 1978 TO8|| 9 oktober 1978 || L. V. Zhuravleva
|-
| (11447) - || 1978 UL4|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (11448) Miahajduková || 1979 MB6|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (11449) Stephwerner || 1979 QP || 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (11450) Shearer || 1979 QJ1|| 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (11451) Aarongolden || 1979 QR1|| 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (11452) - || 1980 KE || 22 mei 1980 || H. Debehogne
|-
| (11453) Canada-Assandri || 1981 DS1|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (11454) Mariomelita || 1981 DT2|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (11455) Richardstarr || 1981 EN4|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11456) Cotto-Figueroa || 1981 EK9|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11457) Hitomikobayashi || 1981 EF12|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11458) Rosemarypike || 1981 EV12|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11459) Andrápál || 1981 ET13|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11460) Juliafang || 1981 EZ15|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11461) Wladimirneumann || 1981 EM18|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11462) Hsingwenlin || 1981 ES23|| 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11463) Petrpokorny || 1981 EN24|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11464) Moser || 1981 EL28|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11465) Fulvio || 1981 EP30|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11466) Katharinaotto || 1981 EL33|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11467) Simonporter || 1981 EA36|| 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11468) Shantanunaidu || 1981 EU42|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11469) Rozitis || 1981 EZ42|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11470) Davidminton || 1981 EE47|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11471) Toshihirabayashi || 1981 EH48|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (11472) - || 1981 SE9|| 24 september 1981 || Perth Observatory
|-
| (11473) Barbaresco || 1982 SC || 22 september 1982 || E. Bowell
|-
| (11474) - || 1982 SM2|| 18 september 1982 || H. Debehogne
|-
| (11475) Velinský || 1982 VL || 11 november 1982 || Z. Vávrová
|-
| (11476) Stefanosimoni || 1984 HH1|| 23 april 1984 || W. Ferreri, V. Zappalà
|-
| (11477) - || 1984 SY1|| 29 september 1984 || A. Mrkos
|-
| (11478) - || 1985 CD || 14 februari 1985 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (11479) - || 1986 EP5|| 6 maart 1986 || G. DeSanctis
|-
| (11480) Velikij Ustyug || 1986 RW5|| 7 september 1986 || L. I. Chernykh
|-
| (11481) Znannya || 1987 WO1|| 22 november 1987 || E. Bowell
|-
| (11482) - || 1988 BW || 25 januari 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11483) - || 1988 BC4|| 19 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (11484) Daudet || 1988 DF2|| 17 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (11485) Zinzendorf || 1988 RW3|| 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (11486) - || 1988 RE6|| 5 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (11487) - || 1988 RG10|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (11488) - || 1988 RM11|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (11489) - || 1988 SN || 22 september 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11490) - || 1988 TE || 3 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11491) - || 1988 VT2|| 8 november 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11492) Shimose || 1988 VR3|| 13 november 1988 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11493) - || 1988 VN5|| 4 november 1988 || A. Mrkos
|-
| (11494) Hibiki || 1988 VM9|| 2 november 1988 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| (11495) Fukunaga || 1988 XR || 3 december 1988 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11496) Grass || 1989 AG7|| 10 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (11497) - || 1989 CG1|| 6 februari 1989 || E. F. Helin
|-
| (11498) Julgeerts || 1989 GS4|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (11499) Duras || 1989 RL || 2 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (11500) Tomaiyowit || 1989 UR || 28 oktober 1989 || J. Mueller, J. D. Mendenhall|}

Planetoïdenlijsten